Иван Антонович Купреянов (1794 — 1857, Санкт-Петербург) — русский вице-адмирал, управляющий Русско-американской компании. Родился около 1794 года в Солигаличском уезде, в усадьбе Федосово.

Семья 
Дед: Евдоким Иванович Купреянов, родился в 1719 году, служил в лейб-гвардии Измайловском полку и вышел в отставку с чином поручика. Женат был на Ирине Ивановне Дедешиной.

Отец: Антон Евдокимович Купреянов родился в 1776 году и был женат на Ксении Юдишне Купреяновой, происходившей из другой ветви этой фамилии.

Оба — и дед, и отец родились и умерли в Федосове.

Биография 

В 1812 году Иван Купреянов гардемарин, а в 1815 году окончил Морской кадетский корпус и получает первый офицерский чин мичмана.

И. А. Купреянов — один из первооткрывателей Антарктиды, он был участником первой русской антарктической экспедиции 1819—1821 годов под командованием капитана 2-го ранга Ф. Ф. Беллинсгаузена и лейтенанта М. П. Лазарева. И. А. Купреянов был мичманом на «Мирном», одном из двух кораблей экспедиции. 
За это плавание И. А. Купреянов получил орден Св. Владимира IV степени с бантом, прибавку к жалованью и за время плавания двойной оклад жалованья.

Через год, 17 августа 1822 года, Иван Антонович Купреянов снова вышел в кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под командованием теперь уже капитана 2-го ранга Михаила Петровича Лазарева. Цель плавания — русские владения на американском континенте.

Вернувшись в Балтийское море в 1826—1827 годах производил опись Абосских шхер и Аландских островов, а в 1828 году произведён в капитан-лейтенанты и награждён орденом Святого Георгия 4 класса за 18 морских кампаний.

Переведённый в Чёрное море, состоял в кампанию 1828—1829 годов при начальнике морского штаба кн. Меншикове, участвовал в десанте при покорении крепости Анапы и перевёз, по поручению командующего осадою крепости Варны, через горы в озеро Девно (Лиман) вооружённый баркас для прекращения сообщения турок по этому озеру с крепостью.

Вернувшись по окончании войны в Кронштадт, Купреянов перевёлся в гвардейский экипаж и плавал в Балтийском море

С началом военных действий в Польше Купреянов снаряжает в Кронштадте пароход «Ижора» для доставки главнокомандующего графа Паскевича-Эриванского, морским путём через Мемель и Восточную Пруссию до Пултуска, где располагалась главная квартира армии. Купреянов обеспечивает переправу русских войск через Вислу, а также создает на Висле вооруженную флотилию из трех барж и нескольких лодок для охраны мостов близ крепости Модлин. После взятия Варшавы Иван Антонович формирует на Висле вооруженную флотилию. За польскую кампанию 1831 года он награждён орденом Св. Анны II степени, а затем императорской короной к этому ордену и 16 декабря 1831 года производится в капитаны 2-го ранга.

В 1832 году командирован на Каспийское и Чёрное моря для осмотра портов и выбора места для постройки новых.

30 августа 1834 года получает чин капитана 1-го ранга и назначается Главным правителем российских колоний в Америке.
Из Петербурга И. А. Купреянов выехал сухим путём до г. Охотска, а оттуда морем прибыл на Аляску, в Новоархангельск, 25 октября 1835 года. Делами Русско-Американских колоний ведал до 1841 года.

По возвращении в Кронштадт командовал отрядом фр-тов, состоял членом общего присутствия морского интендантства и морского генерал-аудитората. В 1843 году произведен в чин контр-адмирала, а в 1852 году — в чин вице-адмирала и 26 ноября 1847 года пожалован орденом Св. Станислава I степени.

Умер в 1857 году, похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени (18 августа 1821); бант к ордену (30 августа 1828, за осаду Варны)
 Орден Святого Георгия 4-й степени за 18 морских кампаний (26 ноября 1826)
 Золотая сабля с надписью «За храбрость» (9 июля 1828, за покорение десантом Анапы)
 Орден Святой Анны 2-й степени (18 апреля 1831); императорская корона к ордену (26 сентября 1831)
 Польский знак отличия за военное достоинство 3-й степени (1832)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (9 октября 1841)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (26 ноября 1847)
 Бронзовая медаль «В память Отечественной войны 1812 года»
 Медаль «За турецкую войну»
 Медаль «За взятие приступом Варшавы»

Семья 
В сентябре 1834 года женился на Юлии Ивановне Гильденбрант (1811/1812—12 марта 1894). В браке родились дети:
 Яков Иванович (4 янв 1836 Новоархангельск — 15 авг 1906, Санкт-Петербург, Никольское кладбище) Купреянов, Яков Иванович
 Николай Иванович ( 14 мар1837—1861) — тоже стал моряком, лейтенант, погиб в декабре 1861 года на клипере «Опричник», пропавшем без вести в Индийском океане.
 Ольга Ивановна (19 ... 1838 - 1849, Санкт-Петербург, Смоленское православное кладбище)
 Мария Ивановна (16 апр 1840, Ситка —17 окт 1910, Воронеж)
 Юлия Ивановна (12 дек 1842— 1882)
 Александр Иванович (9 мар 1851 - 1912, Санкт-Петербург, Смоленское кладбище)

Память 
Именем вице-адмирала Купреянова Ивана Антоновича названы гавань в заливе Аляска (Тихоокеанское побережье Северной Америки); гора на побережье Северной Америки; ледник на берегу Правды (Антарктида), мысы острова Кинг-Джордж (Ватерлоо) (Антарктида), Сахалинского залива (Охотское море); острова: в море Скоша (Антарктика), напротив побережья Северной Америки (остров Купреянова), напротив полуострова Корея (Японское море), полуостров и залив на Аляске.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография.

Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Руководители Российско-американской компании
Выпускники Морского кадетского корпуса
Вице-адмиралы (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Участники осады Варны